Argus:

 Argus (альбом)
 Argus (фотоаппаратура)
 HMS Argus
 Argus Motoren - немецкая фирма по производству транспортных средств и двиателей для самолетов.